Les championnats de Serbie de cyclisme sur route ont été créés en 2000. De 2000 à 2002, leur nom était championnats de République fédérale de Yougoslavie de cyclisme sur route, puis de 2003 à 2006, championnats de Serbie-et-Monténégro de cyclisme sur route. De 2000 à 2006, les coureurs serbes et monténégrins y participaient. À partir de l'édition 2007, la course ne concerne plus que les coureurs serbes.

Hommes

Course en ligne

Podiums 

|-
| align=center colspan=4| Championnat de RF Yougoslavie
|-
| 2000  ||  || Aleksandar Nikačević || Mikoš Rnjaković
|-
| 2001  || Mikoš Rnjaković || Ivan Stević || 
|-
| 2002  || Aleksandar Nikačević ||  || Ivan Stević
|-
| align=center colspan=4| Championnat de Serbie-et-Monténégro
|-
| 2003  || Ivan Stević || Nebojša Jovanović || 
|-
| 2004  || Nebojša Jovanović || Mikoš Rnjaković || 
|-
| 2005  ||   Ivan Stević  ||    ||   Predrag Prokić
|-
| 2006  ||   Ivan Stević  ||   Žolt Der  ||  Nebojša Jovanović  
|-
| align=center colspan=4| Championnat de Serbie
|-
| 2007 || Žolt Der	|| Dragan Spasić || Predrag Prokić
|-
| 2008 || Predrag Prokić || Nebojša Jovanović || Esad Hasanović
|-
| 2009 || Ivan Stević || Esad Hasanović || Nebojša Jovanović
|-
| 2010 || Žolt Der ||  || Nebojša Jovanović
|-
| 2011 || Žolt Der || Esad Hasanović || Marko Stanković
|-
| 2012 || Nikola Kozomara ||  || Đorde Stevanović
|-
| 2013 || Ivan Stević || Marko Danilović || Bojan Djurdjic
|-
| 2014 || Miloš Borisavljević || Ivan Stević || Nebojša Jovanović
|-
| 2015 || Ivan Stević || Miloš Borisavljević || Gabor Kasa
|-
| 2016 || Nikola Kozomara || Nebojša Jovanović || Dejan Marić
|-
| 2017 || Dušan Kalaba || Goran Antonijević || Milan Dragojević
|-
| 2018 || Dušan Rajović || Marko Danilović || Dušan Kalaba
|-
| 2019 || Dušan Rajović || Veljko Stojnić || Marko Danilović
|-
| 2020 || Đorđe Đurić || Stefan Stefanović || Vladimir Vulcević
|-
| 2021 || Dušan Rajović || Stefan Stefanović || Veljko Stojnić 
|-
| 2022 || Dušan Rajović || Luka Turkulov || Marko Danilović
|}

Multi-titrés 
 6 : Ivan Stević
 4 : Dušan Rajović
 2 ; Nikola Kozomara

Contre-la-montre

Podiums 

|-
| align=center colspan=4| Championnat de RF Yougoslavie
|-
| 2000  || Aleksandar Nikačević || Goran Simić || Dragomir Zivković
|-
| 2001  || Mikoš Rnjaković || Goran Simić || 
|-
| 2002  ||     ||     ||   
|-
| align=center colspan=4| Championnat de Serbie-et-Monténégro
|-
| 2003  || Mikoš Rnjaković || Ivan Stević || Nebojša Jovanović
|-
| 2004  || Mikoš Rnjaković || Nebojša Jovanović || Žolt Der 
|-
| 2005  || Žolt Der || Esad Hasanović || Mikoš Rnjaković 
|-
| 2006  || Žolt Der || Nebojša Jovanović ||   
|-
| align=center colspan=4| Championnat de Serbie
|-
| 2007 || Esad Hasanović || Žolt Der ||  
|-
| 2008 || Esad Hasanović || Žolt Der || Dragan Spasić
|-
| 2009 || Žolt Der || Esad Hasanović || Dragan Spasić
|-
| 2010 || Esad Hasanović ||  || Milanko Petrović
|-
| 2011 || Žolt Der || Esad Hasanović || 
|-
| 2012 || Ivan Stević || Nikola Kozomara || Esad Hasanović
|-
| 2013 || Esad Hasanović || Gabor Kasa || Miloš Borisavljević
|-
| 2014 || Gabor Kasa || Ivan Stević || Marko Danilović
|-
| 2015 || Gabor Kasa || Miloš Borisavljević || Goran Antonijević
|-
| 2016 || Dušan Rajović || Dušan Kalaba || Stefan Stefanović
|-
| 2017 || Dušan Rajović || Stefan Stefanović || Stevan Klisurić
|-
| 2018 || Veljko Stojnić || Ognjen Ilić || Andrej Galović
|-
| 2019 || Ognjen Ilić || Veljko Stojnić || Stevan Klisurić
|-
| 2020 || Veljko Stojnić || Ognjen Ilić || Dušan Veselinović 
|-
| 2021 || Ognjen Ilić || Stevan Klisurić || Dušan Veselinović 
|-
| 2022 || Dušan Rajović || Ognjen Ilić || Veljko Stojnić 
|}

Multi-titrés 
 4 : Žolt Der, Esad Hasanović
 3 : Mikoš Rnjaković, Dušan Rajović
 2 : Gabor Kasa, Veljko Stojnić, Ognjen Ilić

Critérium

Podiums 

|-
| 2009 || Predrag Prokić || Dragan Spasić || Jovan Rajković
|-
| 2010 || Ivan Stević || Esad Hasanović || Dragan Spasić 
|-
| 2011 || Esad Hasanović || Srđan Omaković || Nikola Stefanović
|-
| 2012 || Esad Hasanović || Dragan Spasić || Žolt Der
|-
| 2013 || align=center colspan=3| ?
|-
| 2014 || Stefan Stefanović || Miloš Borisavljević || Ivan Stević
|-
| 2015 || Stefan Stefanović || Nikola Kozomara || Gabor Kasa
|-
| 2016 || Miloš Borisavljević || Marko Danilović || Goran Antonijević
|-
| 2017 || Stevan Klisurić || Nikola Gvozdenović || Andrej Galović
|-
| 2018 || Stefan Stefanović || Andrej Galović || Dušan Kalaba
|-
| 2019 || Đorđe Đurić || Stefan Stefanović || Dušan Kalaba
|-
| 2020 || Dušan Veselinović || Stevan Klisurić || Admir Kolašinac
|-
| 2021 || Stefan Stefanović || Admir Kolašinac || Kristijan Antalovič
|-
|}

Multi-titrés 
 2 : Esad Hasanović, Stefan Stefanović

Femmes

Course en ligne

Podiums

Multi-titrées

Contre-la-montre

Podiums

Multi-titrées

Espoirs Hommes

Course en ligne 

|-
| 2006 ||  || Elvir Kačić || Resad Ibrahimović
|-
| 2007 || Esad Hasanović ||  || Aleksandar Dukić
|-
| 2008 || Gabor Kasa ||  || Marko Tomić
|-
| 2009 || Gabor Kasa || , Đorđe Jovanović || Milanko Petrović
|-
| 2010 || Svetislav Blagojević || Dejan Marić || Milanko Petrović 
|-
| 2013 || Marko Danilović || Nikola Kozomara || Miloš Borisavljević
|-
| 2014 || Miloš Borisavljević ||  Luka Kotur || Goran Antonijević
|-
| 2015 || Miloš Borisavljević || Marton Dario || Stefan Stefanović
|-
| 2016 || Miloš Borisavljević || Aleksandar Roman || Milan Dragojević
|-
| 2022 || Mihajlo Bolić || Nikola Brenesel || Aleksa Radmilac
|}

Contre-la-montre 

|-
| 2007 ||  ||  || Aleksandar Dukić
|-
| 2008 || Đorđe Jovanović || Branko Marković || Aleksandar Dukić
|-
| 2009 || Gabor Kasa || Đorđe Jovanović || Milanko Petrović
|-
| 2010 ||  || Milanko Petrović || Gabor Kasa 
|-
| 2014 || Marko Danilović || Nemanja Ambruš || Miloš Borisavljević
|-
| 2015 || Miloš Borisavljević || Goran Antonijević || Nemanja Ambruš
|-
| 2021 || Dušan Veselinovic || Jovan Divnić
|-
| 2022 || Luka Turkulov || Đorđe Đurić || Jovan Divnić
|}

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 

Route